Ряза́ново — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Рязаново — посёлок в Виноградовском районе.

Владимирская область 
 Рязаново — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Рязаново — деревня в Великоустюгском районе.
 Рязаново — деревня в Усть-Кубинском районе.

Костромская область 
 Рязаново — село в Островском районе.

Москва 
 Рязаново — деревня в Новомосковском административном округе.

Нижегородская область 
 Рязаново — деревня в Ветлужском районе.

Пермский край 
 Рязаново — деревня в Карагайском районе.

Псковская область 
 Рязаново — село в Опочецком районе.

Смоленская область 
 Рязаново — деревня в Стабенском сельском поселении Смоленского района.
 Рязаново — деревня в Хохловском сельском поселении Смоленского района.
 Рязаново — деревня в Тёмкинском районе.

Татарстан 
 Рязаново — деревня в Зеленодольском районе

Тверская область 
 Рязаново — деревня в Верхневолжском сельском поселении Калининского района.
 Рязаново — деревня в Тургиновском сельском поселении Калининского района.
 Рязаново — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Рязаново — деревня в Заокском районе.
 Рязаново — деревня в Куркинском районе.

Тюменская область 
 Рязаново — деревня в Викуловском районе.

Удмуртия 
 Рязаново — деревня в Селтинском районе.

Ульяновская область 
 Рязаново — село в Мелекесском районе.

Ярославская область 
 Рязаново — деревня в Даниловском районе.

См. также 
Статьи, начинающиеся с Рязаново-